

Patronyme 

 Billy Sheehan (1953-), bassiste américain ;
 Bobby Sheehan (1949-), joueur de hockey sur glace professionnel américain ;
 Brett Sheehan (1979-), joueur de rugby à XV australien ;
 Cindy Sheehan (1957-), militante pacifiste américaine ;
 James John Sheehan (1937-), historien américain ;
 Kathy Sheehan (1963-), femme politique américaine ;
 Neil Sheehan (1936-2021), journaliste américain ;
 Patrick Sheehan (1932-2012), évêque irlandais au Nigeria ;
 Patrick Augustine Sheehan (1852-1913), prêtre catholique, romancier et homme politique irlandais ;
 Rhian Sheehan, compositeur et producteur néo-zélandais ;
 Samantha Sheehan (1986-), gymnaste artistique américaine ;
 Shas Sheehan (1959-), femme politique britannique ;
 Winfield Sheehan (1883–1945), producteur de cinéma américain.

Médecine 
 Le syndrome de Sheehan est une nécrose de l'hypophyse secondaire à une hémorragie du post-partum.

Homonymie de patronyme